Гимн Киргизской Советской Социалистической Республики ().

Слова: Кубанычбек Маликов, Тугельбай Сыдыкбеков, Молдогазы Токобаев, Аалы Токомбаев, Е. Абайлдаев.

Музыка: Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев, Владимир Фере.

Текст

Оригинальная версия

Постсталинская версия 

Киргизская ССР
Песни 1946 года
Песни на киргизском языке